John Greenwood (puritain) (?-1593), ecclésiastique congrégationaliste et séparatiste anglais, martyr ;
 John Greenwood (1729-1792), peintre et graveur américain ;
 John Greenwood (1889-1975)